Qaradağlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian
 Qaradağlı – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian